Террористические акты в Иерусалиме:
 Теракт в Иерусалиме (2011) — произошёл 23 марта 2011 года на автобусной станции в центре Иерусалима, 1 погибший.
 Теракт в Иерусалиме (2014) — произошёл 18 ноября 2014 года в квартале Хар Ноф города Иерусалима, 5 погибших.
 
 Двойной теракт в Иерусалиме (2022, ноябрь) — произошёл 23 ноября 2022 года в районе Гиват-Шауль на юго-западе города, 1 погибший.